Feijó ist der Name folgender Orte:

 Feijó (Acre), Gemeinde im Bundesstaat Acre, Brasilien
 Feijó (Almada), Gemeinde im Kreis Almada, Portugal 

Feijó ist der Familienname folgender Personen:
 António Feijó (1859–1917), portugiesischer Diplomat und Dichter
 Diogo Antônio Feijó (1784–1843), brasilianischer Politiker und Geistlicher

Siehe auch:
 Feijoo